Stieff ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Stieff (* 1968), österreichische Kinderbuchautorin, Hörbuchautorin, Kulturvermittlerin, Sprecherin und Regisseurin
 Daniel Stieff († 1718), Berliner Schlossdieb
 Hellmuth Stieff (1901–1944), deutscher Generalmajor  und Widerstandskämpfer  des 20. Juli 1944
 Johann Ernst Stieff (1717–1793), deutscher Mediziner

Siehe auch:

 Stief, Stif, Stiff – andere Schreibungen